Хон Джин Хо (, родился 31 октября 1982, ) — корейский профессиональный игрок, более известный под псевдонимом [NC]...YellOw.

Фильмография

ТВ-шоу

Ссылки 

 
 

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War